La Muela puede referirse a:
 La Muela, un municipio perteneciente a la comarca de Valdejalón en la provincia de Zaragoza.
 La Muela (Algodonales), pedanía de Algodonales, se encuentra en el nordeste de la provincia de Cádiz.
 La Muela (Jaén), pedanía del municipio de Santiago-Pontones en la provincia de Jaén.
 La Muela (Vejer de la Frontera), pedanía de Vejer de la Frontera, se encuentra en la provincia de Cádiz.
 La Muela (Teruel), una posición geográfica en las cercanías de la ciudad de Teruel.
 Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán, un espacio natural situado en el sur de la Región de Murcia.